Monodia kan syfta på:

 Monodia (svampar) – ett släkte av svampar
 Monodia (växter) – ett släkte av växter